Ел Борботон има више значења:

 Ел Борботон (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Борботон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику